Adigrat ( ) ist eine Stadt in der Region Tigray in Äthiopien und Sitz des Bistums Adigrat.

Die Stadt liegt rund 80 km nördlich von Mek´ele nahe der Grenze zu Eritrea und ist damit ein wichtiges Tor zum Roten Meer. Die Stadt war früher Residenzstadt. Reste zweier Schlösser, eines von Dej Desta und ein weiteres von Ras Sebhan, sind noch vorhanden. Heute ist Adigrat Hauptstadt der Landschaft Agame.

Sehenswürdigkeiten 
 Cherkos Adigrat, eine im 19. Jahrhundert auf einem Hügel nahe dem Schloss Dej Desta errichtete Rundkirche.
 Felsenkirchen in der Umgebung von Adigrat:
 Mayaba Samuel
 Mikael Kirsaba
 Gebriel Tsilalmao
 Etwas weiter entfernt befinden sich zwei der ältesten Felsenkirchen der Landes:
 Wukro Cherkos
 Abreha Atsbeha
 Westlich der Stadt befindet sich das Kloster Debre Damo.

Klimatabelle

Eparchie Adigrat 

Adigrat ist mit seiner Kathedrale zum Heiligen Erlöser Sitz eines Bistums der äthiopisch-katholischen Kirche, die mit der römisch-katholischen Kirche uniert ist. Das OVC-Projekt des Bistums Adigrat arbeitete ab 2010 über das Päpstliche Missionswerk Missio mit dem Rahel-Bildungsprojekt des Instituts für Weltkirche und Mission (IWM) der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen (Frankfurt am Main) zusammen, das benachteiligte Jugendliche in dieser Region unterstützte und sie während ihres Studiums bzw. ihrer Ausbildung begleitete.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Miruts Yifter (1944–2016), Leichtathlet
 Seyoum Mesfin (1949–2021), Außenminister von 1991 bis 2010
 Yohannes Haile-Selassie (* 1961), Paläoanthropologe
 Dejen Gebremeskel (* 1989), Langstreckenläufer
 Abeba Aregawi (* 1990), Mittelstreckenläuferin

Literatur 
 Martin Fitzenreiter, Katrin Hildemann: Äthiopien. Reise Know-How Verlag, Bielefeld 2004, ISBN 3-8317-1299-9

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Tigray
Ort in Afrika